Música:
 Òpera, espectacle cantat i acompanyat amb instruments musicals que s'escenifica teatralment
 Òpera xinesa, teatre cantat tradicional a la Xina
 Cine:
 Ópera (pel·lícula), pel·lícula de Juan Patricio Riveroll
 Física nuclear: 
 OPERA, experiment europeu amb neutrins 
 Informàtica: 
 Opera (navegador web), navegador web multiplataforma
 Opera Software, companyia de software creadora del navegador Opera
 Ópera Soft, empresa de videojocs espanyola de la dècada del 1980
 Toponímia: 
 Opera (Itàlia), municipi italià
 Teatre Ópera, teatre de Buenos Aires
 Estació d'Ópera, estació del Metro de Madrid